Charlottenthal ist der Name von:

Deutschland:
 Charlottenthal, Wohnplatz der Gemeinde Boitzenburger Land im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Charlottenthal, Ortsteil der Stadt Krakow am See im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Charlottenthal, Gemeindeteil der Stadt Schwandorf im Landkreis Schwandorf in Bayern
 Charlottenthal, Gemeindeteil von Stadlern im Landkreis Schwandorf in Bayern
 Charlottenthal (Liepe), ehemaliges Vorwerk bei Liepe, Lkr. Barnim, Brandenburg
 Gut Charlottenthal in Schleswig-Holstein, siehe Stoltenberg
 Schloss Charlottenthal, ursprünglicher Name von Schloss Louisenthal (Helsen)

Polen:
 Klekotna (bis 1945: Charlottenthal, Kreis Guttentag/Schlesien) in der Woiwodschaft Oppeln
 Nieradza (bis 1945: Charlottenthal, Kreis Sagan/Schlesien) in der Woiwodschaft Lebus

Russland:
 Dubki (Kaliningrad, Laduschkin) (bis 1946: Charlottenthal, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen), nicht mehr existente Siedlung im Stadtkreis Laduschkin der Oblast Kaliningrad
 Sedowo (Kaliningrad) (bis 1946: Charlottenthal, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen), Siedlung im Rajon Prawdinsk der Oblast Kaliningrad